Irish Premier League - rozgrywki o mistrzostwo Irlandii w sezonie 2010/2011 organizowane przez Irlandzki Związek Piłki Siatkowej (ang. Volleyball Association of Ireland, VAI). Zainaugurowane zostały 9 października 2010 roku i trwały będą do 10 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 żaden klub z Irlandii nie brał udziału w rozgrywkach międzynarodowych.

System rozgrywek 
Drużyny grały po dwa mecze systemem kołowym. Mistrzem Irlandii została drużyna, która po rozegraniu wszystkich meczów, zdobyła największą liczbę punktów.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Irlandii
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 w Irlandii
2011 w Irlandii